Osoby o tym nazwisku:
 Anker Jørgensen – duński polityk
 Casper Jørgensen – duński kolarz torowy i szosowy, olimpijczyk
 Charlotte Jørgensen – duńska tancerka towarzyska
 Dagny Jørgensen – norweska narciarka alpejska, olimpijka
 Dan Jørgensen – duński polityk i politolog
 Ejnar Jørgensen – duński nazistowski działacz polityczny, parlamentarzysta
 Flemming Jørgensen – duński aktor i piosenkarz
 Erik Jørgensen – duński lekkoatleta
 Håvard Jørgensen – norweski muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów, multiinstrumentalista i producent muzyczny
 Helge Jørgensen – duński piłkarz
 Harry Jørgensen – duński wioślarz, olimpijczyk
 Inger Jørgensen – norweska narciarka alpejska, olimpijka
 Jan Ø. Jørgensen – duński badmintonista
 John Jørgensen – duński żużlowiec
 Johannes Jørgensen – duński pisarz
 Jørgen Jørgensen – duński żeglarz
 Jørgen Jørgensen – duński piłkarz
 Karin Riis-Jørgensen – duńska polityk i prawnik
 Kasper Winther Jørgensen – duński wioślarz, olimpijczyk
 Lars T. Jørgensen – duński piłkarz ręczny
 Line Jørgensen – duńska piłkarka ręczna
 Martin Jørgensen – duński piłkarz
 Nicolai Jørgensen – duński piłkarz
 Niels Christian Jørgensen – duński piłkarz
 Mads Jørgensen – duński piłkarz
 Mathias Jørgensen – duński piłkarz
 Morten Jørgensen – duński wioślarz, olimpijczyk
 Nina Kreutzmann Jørgensen – grenlandzka piosenkarka
 Orla Jørgensen – duński kolarz szosowy, olimpijczyk
 Peter Jørgensen – duński bokser, olimpijczyk
 Tor Berger Jørgensen – norweski teolog, misjonarz, luterański biskup
 Ulf Jørgensen – norweski skoczek narciarski